In 1987 werd het 47ste Campeonato Piauiense gespeeld voor clubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 8 maart tot 29 juli. Flamengo werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui